

Películas 
 Los mejores años de nuestra vida, (ing. The Best Years of Our Lives) película estadounidense (1946).

Programas de televisión 
 Los mejores años de nuestra vida canción a canción, programa de TVE estreñado el 3 de marzo de 2009.

Música 
 Los mejores Años de nuestra vida: Grandes Éxitos, primer recopilatorio de la cantante española Marta Sánchez (2001).